Ли́бідська — назви у Києві станції метро та зупинного пункту, що проектується, міської електрички.

 Либідська — зупинний пункт Либідська.
 Либідська — станція метро «Либідська».